Sherlock Holmes – personaggio letterario

Cinema 
Sherlock Holmes – film del 1916 diretto da Arthur Berthelet
Sherlock Holmes – film del 1922 diretto da Albert Parker
Sherlock Holmes – film del 1932 diretto da William K. Howard
Sherlock Holmes – film del 1937 diretto da Karl Hartl
Sherlock Holmes – film del 1943
Sherlock Holmes – film del 2009 diretto da Guy Ritchie
Sherlock Holmes – film del 2010 diretto da Rachel Goldenberg

Altro
Sherlock Holmes – miniserie televisiva del 1951 interpretata da Alan Wheatley
Sherlock Holmes – miniserie televisiva del 1954-1955, diretta da Steve Previn, Sheldon Reynolds e Jack Gage
Sherlock Holmes – serie televisiva del 1964
Sherlock Holmes – miniserie televisiva del 1968 diretta da Guglielmo Morandi
Sherlock Holmes – serie di librigame
Sherlock Holmes – franchise cinematografico e televisivo composto da tre film gialli e due serie televisive